Флаг муниципального образования «городской округ город Ма́нтурово» Костромской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 декабря 2002 года решением Думы города Мантурово № 45-р, как флаг муниципального образования город Мантурово (после муниципальной реформы 2006 года — муниципальное образование «городской округ город Мантурово»), и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1872.

30 января 2007 года, решением Думы городского округа город Мантурово № 198, данный флаг утверждён флагом муниципального образования «городской округ город Мантурово».

Описание 
«Флаг городского округа город Мантурово представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба города: несущее вдоль нижнего края белую волнистую полосу, ширина которой составляет 2/15 ширины полотнища, и вплотную к полосе — жёлтое с красными, чёрными и оранжевыми деталями изображение грифона, плывущего на бревне».

Обоснование символики 
История города Мантурово и окружающих его земель связана с царской династией Романовых. Ещё в XVI веке земли вдоль реки Унжи принадлежали брату Анастасии Романовны — первой жены Иоанна Грозного, а с середины XVII века Мантурово и вся романовская вотчина были переданы в Дворцовое ведомство.

За основу герба и флага города Мантурово взята фигура из герба Романовых — грифон. В геральдике грифон — символ отважной бдительности, охраны и мудрости.

Бревно указывает на исторически сложившуюся лесоперерабатывающую промышленность города, которая с конца XIX века и по настоящее время является ведущей отраслью хозяйства города. Уже в начале XX века помимо сплава леса по реке Унже стали работать три лесопильни и один фанерный завод, причём фанерный завод и поныне занимает ведущие позиции в промышленности города.

Волны символизирует реку Унжу, которая неразрывно связана с жизнью жителей города.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, прочности, постоянства, уважения, плодородия.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопомощи, совершенства, чистоты.

Синий цвет (лазурь) — символ искренности, чести, славы, преданности, истины и добродетели.

Красный цвет символизирует труд, красоту, мужество.

Чёрный цвет — символ покоя, мудрости, вечности бытия.

Примечания